Pentax «MZ-60» — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с автофокусом, выпускавшийся с 2002 до 2005 года в чёрно-серебристом исполнении. В США фотоаппарат известен под названием «ZX-60». Выпускался также и в модификации с датирующей задней крышкой.

Основные характеристики 
 Режимы: M (ручной), Av (приоритет диафрагмы), Tv (приоритет выдержки) и шесть программных режимов (Стандарт, Портрет, Пейзаж, Макросъёмка, Спорт, Ночная съёмка).
 Встроенный TTL-экспонометр.
 Экспопамять AE-L на 20 сек.
 Автоспуск — 12 сек.
 Электронный затвор из металлических ламелей с вертикальным ходом 30 — 1/2000 сек, В.
 Питание 6 Вольт: 2 элемента CR2. Дополнительно может быть использован батарейный блок «Fg» с 4 элементами AA.
 Шесть режимов протяжки плёнки. Однокадровый режим, непрерывная съёмка (1 кадр в секунду), автоспуск, автоспуск с двухсекундной задержкой, автобрекетинг (±0, −1/2, +1/2 EV), автобрекетинг (±0, −1, +1 EV).
 Обратная перемотка плёнки. Функция может срабатывать автоматически при окончании плёнки или вызываться вручную.
 Отображение выдержки и заданного положения диафрагмы на ЖКИ-дисплее верхней панели корпуса.
 Отображение в видоискателе экспозиционного предупреждения о слишком ярком или тёмном объекте съёмки.
 Возможность использования кассет с DX-кодом чувствительности плёнки (ISO 25-5000) или установка ISO вручную (6-6400).
 Использование дополнительных автовспышек Pentax серии AF FTZ или AFT (AF500FTZ, AF330FTZ, AF220T или AF280T) с режимом TTL.

Особенности крепления объектива и совместимость 

Эта камера не поддерживает все возможности байонета KAF «упрощённый». На байонетной части камеры отсутствуют контакты помеченные на схеме №-1 номерами 5 и 7, которые отвечают за значение максимально закрытой диафрагмы. «MZ-60» выбивается из общей политики совместимости Pentax и имеет ряд ограничений на использование объективов. В случае установки любого из следующих объективов её затвор не срабатывает (на дисплее при этом мигает «Av»):

 неавтофокусный объектив (Другими словами исключено использование объективов серий «K», «M», «A» и резьбовых объективов присоединённых через адаптер);
 объектив серии «F» или «FA», где на кольце диафрагм установлено иное положение, чем «А»;
 если используются принадлежности для макросъёмки.

Если изолировать все контакты байонета, камера считает, что диафрагма установлена в наиболее открытое положение и затвор разблокируется. Подтверждение фокусировки работает только с объективами серий «F», «FA» и «D FA».

Кроме перечисленных ограничений необходимо помнить, что существуют объективы, рассчитанные для использования с APS-C-камерами. Такие объективы дадут сильнейшее виньетирование;

См. также 
 Байонет KAF «упрощённый»
 Байонет KA

Ссылки 
  Описание, характеристики и фотографии Pentax «MZ-60» на сайте Божидара Димитрова.
  Руководство пользователя.

Примечания 

Плёночные зеркальные фотоаппараты Pentax
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2002 году